Calahorra hace referencia a varios artículos:

Lugares de España 
 Calahorra, municipio en la provincia de La Rioja;
 La Calahorra, municipio de la provincia de Granada;
 Calahorra de Boedo, municipio de la provincia de Palencia;
 Murillo de Calahorra, localidad del municipio de Calahorra, provincia de La Rioja;
 Comarca de Calahorra, provincia de La Rioja;
 Cerro de la Calahorra, también llamado Pico Santuy, provincia de Guadalajara;

Arquitectura
 Castillo de La Calahorra, provincia de Granada.
 Catedral de Calahorra, en La Rioja;
 Torre de la Calahorra (Elche), fortaleza en la provincia de Alicante;
 Torre de la Calahorra (Córdoba), fortaleza de Córdoba;

Deportes 
 Asociación de Fútbol Calahorra, equipo de la provincia de La Rioja;
 Club Deportivo Calahorra, equipo de fútbol de la provincia de La Rioja;

Además
 Calahorra (cráter), cráter de impacto en el planeta Marte;
 Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, en la La Rioja (España);